Regenwetter steht für:

 Regen, ein Wetterereignis
 Regenwetter (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow, (1887)

Regenwetter ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Regenwetter (* 1943), luxemburgischer Radrennfahrer
 Peggy Regenwetter (* 1971), luxemburgische Sportlerin

Siehe auch: